Pluton se poate referi la:
Pluton (planetă pitică), o planetă pitică din sistemul nostru solar
Pluton (geologie), o formațiune geologică de roci magmatice
Pluton (mitologie), zeul roman al împărăției subpământene
Pluton, Neamț, o localitate din județul Neamț
Pluton (unitate militară), o subunitate militară mai mică decât compania
Plutoid, o planetă pitică trans-neptuniană
Pluto (Disney), un personaj din desenele animate Disney
Sailor Pluto

A nu se confunda cu elementul chimic Plutoniu.